Komm, süßer Tod steht für:

 Komm, süßer Tod (Bach), geistliches Lied von Johann Sebastian Bach
 Komm, süßer Tod (Roman) von Wolf Haas (1998)
 Komm, süßer Tod (Film), österreichische Romanverfilmung (2000)
 alternativer Titel des deutsch-italienischen Films Liebesvögel (1969)

Siehe auch:
 Tatort: Bienzle und der süße Tod